Kvalspelet till fotbollsturneringen vid olympiska sommarspelen 1960

Europa

Preliminär omgång

Omgång 1
Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Amerika

Omgång 1

Omgång 2

Afrika

Omgång 1
Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Omgång 2

Asien

Omgång 1

Omgång 2

Mellanöstern

Källor
 Rsssf.com

1959 i Oceanien
1960 i Oceanien
1959 i Asien
1960 i Asien
1959 i Afrika
1960 i Afrika
1959 i Europa
1960 i Europa
1959 i Sydamerika
1960 i Sydamerika
Fotbollsåret 1959
Fotbollsåret 1960